Manenti ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Manenti (* 1982), französischer Schauspieler
 Davide Manenti (* 1989), italienischer Sprinter 

 Giovanni Piero Manenti (um 1535–1597), italienischer Komponist
 Orazio Manenti, Mosaikkünstler
 Scipione Manenti († 1444), Bischof von Modena 
 Vincenzo Manenti (um 1600–1674), italienischer Maler